Голергант — еврейская фамилия.

 Голергант, Калмен-Арн (1903—1995) — израильский писатель, переводчик и педагог, известный под псевдонимом К. А. Бертини.
 Голергант, Шлойме (1927—2005) — израильский дирижёр, известный под псевдонимом Гари Бертини.